John Lee (acteur)  (1928–2000), Australisch acteur
 John Lee (atleet), Brits atleet
 John Lee (bassist), Amerikaans jazzbassist
 John Lee (fluitist), Ierse fluitist
 John Lee (politicus), Nieuw-Zeelands politicus
 John Lee (roeier), Australisch roeier
 John Lee (trombonist), Amerikaans trombonist
 John Lee (vakbondsman), Brits vakbondsman